Малхойяха (устар. Малхой-Яха) — река в России, протекает по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 140 км по левому берегу реки Пур. Длина реки — 141 км, площадь водосборного бассейна — 2080 км².

Притоки 
(км от устья)
 4 км: река без названия
 10 км: Есетаяха
 15 км: Хояха
 23 км: Варкъяха
 74 км: Таркахарвута
 78 км: Ярайнадояха
 105 км: Сидэяха
 114 км: Нягуяха
 125 км: Нерхаяха

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Примечания 

Притоки Пура
Реки Пуровского района